2006 WINTER SMTOWN - Snow Dream es un álbum del 2006 para el SM Town. Este es el quinto álbum de vacaciones de invierno de SM Town. Super Junior-K.R.Y, el sub grupo de Super Junior y Zhang Liyin son añadidos al álbum de compilación. TSZX ha cambiado su nombre por el de The Grace en corea, Cheon Sang Ji Hee.

Lista de canciones 
 Snow Dream - SMTown
 내가 그대 없이 (When We'll Be Together) - TVXQ
 Tic! Toc! - Super Junior
 Dreams Come True - The Grace
 그것뿐이에요 (Just You) - Super Junior-K.R.Y
 White Christmas - Kangta
 DOTCH - BoA
 Alone - TRAX
 Heaven - Zhang Li Yin
 Without You - Black Beat
 눈의 이야기 (Winter of Memories) - Hyun Jin
 I Love Hoya - Choo Ka Yul
 Joyful Day - Song Kwang Sik

Foto 
Portada del Álbum 2006 WINTER SMTOWN - Snow Dream

Referencias

Enlaces oficiales 
 SM Entertainment Official website 
 SM Entertainment Japan Official website

Álbumes de 2006
Álbumes de SM Entertainment